Desa Jipang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jipang (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 108,90), Jawa Tengah, 
 Desa Jipang (administrativ by i Indonesien, lat -7,40, long 109,19), Jawa Tengah, 
 Desa Jipang (administrativ by i Indonesien, lat -7,10, long 110,80), Jawa Tengah, 
 Desa Jipang (administrativ by i Indonesien, lat -7,20, long 111,56), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar